Sproxton ist der Familienname folgender Personen:

 David Sproxton (* 1954), britischer Regisseur und Produzent
 Donald Sproxton (* 1953), australischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Perth